I Need You – utwór zespołu The Beatles
 I Need You – singel Dave'a Gahana
 I Need You – minialbum The Walker Brothers